Diadumene neozealandica är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1924. Diadumene neozealandica ingår i släktet Diadumene och familjen Diadumenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
neozealandica